Зино́н () — мужское имя, форма имени . Известные носители:

 Зинон  (ок. † 312) — раннехристианский мученик, казнённый при императоре Диоклетиане в Мелитене. Память —  .
 Зинон Веронийский (ок. 300—371 или 380) — епископ Вероны, христианский святой.
 Флавий Зинон (также Зенон Исавр; ок. 435—491) — византийский император.
 Зинон Каппадокийский (середина IV века — ок. 418) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Зинон Постник (XIV век) — инок Киево-Печерского монастыря, святой Русской церкви.
 Зинон (Теодор) (род. 1953) — архимандрит, современный иконописец.
 Зинон (Иараджули) (род. 1972) — епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский.

См. также